Мартин Милнер — американский киноактёр.

Биография 
Родился в Детройте, вырос в Сиэтле, Милнер занимался в детской театральной группе в Корнуоллском драматическом театре. Дебютировал в кино в 1947 году. За свою карьеру снялся в 113 фильмах и сериалах, среди которых «Шоссе 66» (1960—1964) и «Адам-12» (1968—1975).

С 23 февраля 1957 года и до своей смерти был женат на Джудит Бесс Джонс, с которой воспитывал четверых детей — Эми, Молли, Стюарта и Эндрю.

Умер 6 сентября 2015 года в Карлсбаде в возрасте 83 лет.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Северного Голливуда
Выпускники Школы драматического искусства Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии